Apia International Sydney 2013 (kobiety)
 Apia International Sydney 2013 (mężczyźni)